TNS steht als Abkürzung für:

 Taylor Nelson Sofres, britisches Marktforschungsunternehmen
 The New Saints FC, walisischer Fußballverein
 Théâtre national de Strasbourg, staatliches Theater in Straßburg
 Transparent Network Substrate, ein Protokoll zum Datenverkehr mit einem Oracle-Server
 Triple Nine Society, eine Hochbegabtenvereinigung

TN-S steht für:
 eine Art der Schutzerdung im Niederspannungsbereich, siehe TN-System #TN-S-System

Abkürzung